Баграт Георгиевич Грузинский (1776—1841) — грузинский царевич из царской династии Багратионов. Автор работ по истории Грузии, ветеринарной медицине и экономике.

Жизнь в Грузии 
Родился  года в Тбилиси в семье наследного принца Георгия (1746—1800), будущего царя Георгия XII (1798—1800), и его первой супруги Кетеван Андроникашвили (1754—1782). Внук царя Картли и Кахети Ираклия II.

В 1790 году 14-летний Баграт получил во владение от своего деда Ираклия II княжеский домен в Ксанской долине. Ираклий II изгнал род Квенипневели, правивший Ксанским эриставством, и разделил княжество на три части. Другие части эриставства были предоставлены царевичам Иоанну и Юлону, старшему брату и дяде Баграта. В царствование своего отца, картли-кахетинского царя Георгия XII, Баграт получил в управление Кахетию. Примерно в это же время он стал участвовать в династической вражде среди многочисленных потомков Ираклия II и Георгия XII. В ноябре 1800 года царевич Баграт был одним из командиром соединённого русско-грузинского войска, которое одержало победу в битве с аварцами на берегах реки Иори в Кахети.

Жизнь в России 
В декабре 1800 года скончался тяжелобольной грузинский царь Георгий XII, назначив своим преемником старшего сына Давида XII. В следующем 1801 году Российская империя заявила о аннексии Восточной Грузии и ликвидации царской власти в Картли-Кахетинском царстве. Члены грузинской царской династии были лишены своих поместий и депортированы вглубь России. В отличие от своих многочисленных родственников, царевич Баграт не выступил с оружием в руках против российского режима и в 1803 году был вывезен в Москву.

12 октября 1801 года царевич Баграт был награждён орденом Святой Анны 1-й степени.

Ему была назначена пенсия в 10 тыс. рублей, а в 1804 году выдано пособие в размере 150 тыс. рублей на покупку имения. В 1812 году за день до занятия Москвы французской армией Баграт покинул город и выехал в Нижний Новгород. Затем царевич проживал до самой смерти  года в Санкт-Петербурге. В 1818 году российский император Александр I сделал Баграта Георгиевича своим камергером. В 1828 году царевич стал тайным советником и сенатором Российской империи.

Во время своего проживания в России Баграт Георгиевич написал продолжение грузинской истории, написанное его старшим братом Давидом, охватывающий период с середины 18 века до 1840-х годов. Он также составил список грузин, сражавшихся в рядах русской армии против наполеоновской Франции в 1812 году. Баграт являлся автором мемуаров и первой книги на грузинском языке о ветеринарной медицине, опубликованной в Санкт-Петербурге в 1818 году.

Семья 
Был женат на княжне Екатерине Чолокашвили (1781—1831), дочери князя Дурмишхана Чолокашвили, моурави Пшави и Хевсурети. 30 августа 1805 года была награждена орденом св. Екатерины 2-й степени. Скончалась от холеры в Санкт-Петербурге и была похоронена на Смоленском кладбище. Баграт и Екатерина имели много детей, из которых только три достигли совершеннолетия:

 Князь Спиридон Багратович Грузинский (1800 — умер в младенчестве)
 Княжна Варвара Багратовна Грузинская (1804—1870), жена генерал-лейтенанта князя Дмитрия Орбелиани (1797—1868)
 Княжна Дарья Багратовна Грузинская (1808—1809)
 Князь Пётр Багратович Грузинский (22.06.1810—1812)
 Князь Георгий Багратович Грузинский (1812—1816)
 Княжна Елизавета Багратовна Грузинская (08.12.1813—01.06.1815)
 Княжна Александра Багратовна Грузинская (26.02.1815— ?)
 Князь Николай Багратович Грузинский (1816—1833)
 Князь Константин Багратович Грузинский (03.01.1817— ?)
 Князь Давид Багратович Грузинский (1819—1888), неофициальный глава грузинского царского дома Багратионов (1880—1888), был женат на Анне Алексеевне Мазуриной (1824—1866), от брака с которой имел сына Спиридона (род. 1861)
 Князь Александр Багратович Грузинский (01.08.1820—1865)

Примечания

Источники 
 
 Думин С. В. Дворянские роды Российской империи. — Т 3. Князья. — : Линкоминвест.
 Gvosdev Nikolas K. Imperial policies and perspectives towards Georgia, 1760—1819. — : St. Martin’s Press in association with St. Antony’s College, Oxford. — ISBN 0312229909.

Баграт
Историки Грузии
Сенаторы Российской империи
Писатели Грузии